El término Concierto para violín en re mayor puede referirse a:
Concierto para violín (Brahms), composición de Johannes Brahms,
Concierto para violín (Chaikovski), composición de Piotr Ilich Chaikovski,
Concierto para violín n.º 2 (Mozart), composición de Wolfgang Amadeus Mozart,
Concierto para violín n.º 1 (Prokófiev), composición de Serguéi Prokófiev.